Le mot liégeois peut être employé comme :

 adjectif, pour qualifier ce qui se rapporte à
 la ville belge de Liège 
 la province de Liège
 la principauté de Liège

 nom propre, pour désigner les Liégeois :
 les habitants de Liège 
 les habitants de la province de Liège
 les habitants de la principauté de Liège

 nom commun, pour désigner :
 la variante du wallon parlé à Liège
 le café liégeois, et sa variante le chocolat liégeois
 une boisson à base d'orangeade et de sirop de grenadine

Patronyme 
 Christine Liégeois, rameuse française
 Jean-Pierre Liégeois (actif en 1979), sociologue français, professeur des universités
 Jules Liégeois (1833-1908), juriste français membre de l'École de Nancy
 Nicolas Liégeois (†1533), musicien de l’école franco-flamande
 Philippe Liégeois alias Turk, dessinateur belge de bande dessinée né en 1947
 Raphaël Liégeois, astronaute belgo-luxembourgeois

Personnage de fiction 
 Jean-Pierre Liégeois, jeune lecteur du Var », personnage imaginé par Gotlib dans la série Gai-Luron, auteur des lettres des lecteurs à la rédaction du journal.

Voir aussi 
 Valeureux Liégeois, chant patriotique créé en 1790 lors de la Révolution liégeoise
 
 

Homonymie de patronyme